Баркас — многозначное слово:

Фамилия 
 Баркас, Борис Владимирович (1953—2007) — советский поэт‐песенник.
 Баркас, Василиос (род. 1994) — греческий футболист, вратарь клуба АЕК.
 Баркас, Сэм (1909—1989) — английский футболист.

Разное  
 Баркас — название вида судна.
 «Баркас» — российский многоразовый мультикалиберный многофункциональный ручной противотанковый гранатомёт — 32 модель (РПГ-32).

См. также 
 Barkas — микроавтобус, выпускавшийся в ГДР в 1961—1991 годах.